El término francos, que deriva de los dialectos germánicos de la Alta Edad Media (singular: frank, plural: franken, 'hombre libre' o 'varón libre exento de tributos'), puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 al pueblo franco, un pueblo germánico que se estableció en tierras hoy situadas en las modernas Francia, Alemania, Bélgica, Holanda;
 a los francos salios, una rama de los anteriores que se estableció en el valle inferior del río Rin;
 al reino de los francos en la época merovingia (481-751), el reino germánico establecido por los francos aprovechando la decadencia de la autoridad romana en las Galias, durante la época de las denominadas invasiones bárbaras.

 al nombre con el que musulmanes hacían referencia a los cruzados, independientemente de su lugar de origen;

Divisiones administrativas

 Francos (Abegondo), aldea española de la parroquia de Leiro, municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Francos (Baralla), parroquia y lugar español de la parroquia del municipio de Baralla, provincia de Lugo, Galicia.
 Francos (Bretoña), lugar español de la parroquia de Bretoña, municipio de Pastoriza, provincia de Lugo, Galicia.
 Francos (Cantabria), localidad española del municipio de Guriezo, Cantabria.
 Francos (Doade), lugar español de la parroquia de Doade, municipio de Sober, provincia de Lugo, Galicia.
 Francos (Goberno), lugar español de la parroquia de Goberno, municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 Francos (Guntín), parroquia y lugar español del municipio de Guntín, provincia de Lugo, Galicia
 Francos (La Baña), lugar español de la parroquia de Suevos, municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
 Francos (Maceda), lugar español de la parroquia de Maceda, municipio de Maceda, provincia de Orense, Galicia.
 Francos (Mañón), lugar español de la parroquia de Mañón, municipio de Mañón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Francos (Negradas), lugar  español de la parroquia de Negradas, municipio de Vicedo, provincia de Lugo, Galicia.
 Francos (Otero de Rey), parroquia y lugar español del municipio de Otero de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 Francos (Paradela), parroquia y lugar español del municipio de Paradela, provincia de Lugo, Galicia.
 Francos (Pesoz), lugar español de la parroquia de Pesoz, municipio de Pesoz, Asturias.
 Francos (Robra), lugar español de la parroquia de Robra, municipio de Otero de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 Francos (Segovia), localidad española del municipio de Ayllón, provincia de Segovia, Castilla y León.
 Francos (Suñide), lugar español de la parroquia de Suñide, municipio de Samos, provincia de Lugo, Galicia.
 Francos (Tineo), parroquia y lugar español del municipio de Tineo, Asturias.
 Francos (Vide), lugar español de la parroquia de Vide, municipio de Baños de Molgas, provincia de Orense, Galicia.
 Francos de Proendos, lugar español de la parroquia de Proendos, municipio de Sober, provincia de Lugo, Galicia.
 Francos Viejo, localidad española del municipio de Machacón, provincia de Salamanca, Castilla y León.
 Nuevo Francos, localidad española del municipio de Machacón, provincia de Salamanca, Castilla y León. 
 Rúa de Francos, lugar español de la parroquia de Calo, municipio de Teo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Valdefrancos, localidad española del municipio de Ponferrada, provincia de León, Castilla y León.
 Vilar de Francos (Baralla), lugar español de la parroquia de Francos, municipio de Baralla, provincia de Lugo, Galicia.
 Vilar de Francos (Carballo), lugar español de la parroquia de Artes, municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilares de Rúa de Francos, lugar español de la parroquia de Calo, municipio de Teo, provincia de La Coruña, Galicia.